

Patronyme 

comtes
 Les comtes de Chalon, lignée de comtes bourguignons ayant vécu entre les  et s ;

personnalités
 Antonin Chalon (1993-), comédien français, fils de Fabien Chalon et Zabou Breitman ;
 Alfred Edward Chalon (1780-1860), peintre suisse ;
 Anna Chalon (1989-), actrice et auteur-compositeur-interprète française, fille de Fabien Chalon et Zabou Breitman ;
 Charles François Christine Chalon (1804-1872), général français ;
 Eugène Chalon (1828-1911), peintre français ;
 Fabien Chalon (1959-), plasticien français ;
 Frédéric Chalon, né au , musicien français ;
  ;
 Jean-François Chalon (1916-2010), aquafortiste belge. Petit-fils de Jean Chalon (botaniste) ;
 John James Chalon (1778-1854), peintre ;
 Nicolas Chalon du Blé (1652-1730), militaire français ;
 Philibert de Chalon (1502-1530), prince d'Orange ;
 Renier Chalon (1802-1889), numismate, photographe et collectionneur belge.

Toponyme 

 Chalon, orthographiée  jusqu'à fin juillet 2012, commune française, située dans le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Chalon, rivière française, affluent de l'Isère.

Graphie composée 
 Le Chalon, commune de la Drôme
 Le Grand Chalon, structure intercommunale française, située dans le département de Saône-et-Loire
 Château-Chalon, village viticole du Jura en Franche-Comté
 Chalon-sur-Saône, Charnay-lès-Chalon et Farges-lès-Chalon, communes de Saône-et-Loire

Autres 
 Chalon, une langue amérindienne de la famille costanoane autrefois parlée en Californie
 Chalon, technique de pêche à grand filet en forme de  à deux nappes, que l'on traîne dans la rivière au moyen de deux bateaux (qui a donné chalut)
 Chalon, étoffe de laine pure qui se fabriquait à Amiens

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français